Димитър Бояджиев може да се отнася за:

 Димитър Бояджиев, гъркомански свещеник и андарт
 Димитър Бояджиев (1880 – 1911), български поет
 Димитър Бояджиев, (р. 1945), български композитор
 Димитър Бояджиев (1949 – 2005), български езиковед и преводач